Peter Doherty est un patronyme pouvant désigner :
 Peter Doherty (1913 - 1990), footballeur et entraîneur nord-irlandais
 Peter Doherty (1940 - ), chirurgien vétérinaire et biologiste australien, prix Nobel de physiologie ou médecine en 1996
 Pete Doherty (1979 - ), chanteur de rock anglais

Voir aussi